Pallas ist ein Einschlagkrater auf der Mondvorderseite zwischen Sinus Aestuum und Sinus Medii, westlich des Kraters Murchison, dessen Wall er teilweise überdeckt.
Der Krater ist stark erodiert. Das Innere weist einen Zentralberg auf.

Der Krater wurde 1935 von der IAU nach Peter Simon Pallas offiziell benannt.

Weblinks 
 
 Pallas auf The-Moon Wiki

Einzelnachweise 

Einschlagkrater (Mond)